Серго́ Виссарио́нович Миндиашви́ли (1940—2011) — осетинский и грузинский поэт, прозаик, переводчик, заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия.

Биография 
Жил и трудился в Южной Осетии.

Писал на осетинском, грузинском и русском языках.

Автор многих поэтических сборников на осетинском и грузинском.

В разные годы были изданы его поэтические сборники: «Хæрæфырты хуын» («Дар племянника»), «Ныхас хуримæ» («Беседа с солнцем»), «Думы моего солнцестояния» 1981, «Атом или свирель?» 1988, «Экзотическая сказка» 1989, «Колокол надежды» 1990, «Дывыдон арты» («Двойное злосчастье») 2011 и т. д. Посмертно в 2017 году вышел сборник «Уарзын дæ» (Люблю тебя), подготовленный супругой поэта. На русском языке произведения Миндиашвили готовятся к изданию.

Серго Миндиашвили известен не только на своей родине, но и за её пределами: в разное время его произведения переводились на русский, английский, белорусский, украинский, армянский, абхазский и др. языки известными русскими поэтами и переводчиками Александром Грековым, Николаем Гороховым и Людмилой Серостановой.

Член Союза писателей СССР, Международной Ассоциации писательских союзов, член Союза писателей Республики Южная Осетия.

Семья 
Отец — Миндиашвили Виссарион Иосифович, мать — Алборова Тамара Михайловна.

Жена — Цховребова Феня Георгиевна, дочь Лали, внуки — Барсалан и Анна .

Серго Виссарионович по отцу — грузин, по матери — осетин

Примечания

Ссылки 
 Вышла в свет новая книга
 Книги автора
 Книги автора
 Юбилей мастера
 Альманах «Южный Кавказ» (стр. 183) 
 
 Литературная газета. Музы вновь заговорят
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Члены Союза писателей СССР
Писатели Южной Осетии
Поэты Грузии
Поэты Южной Осетии
Заслуженные деятели культуры Республики Южная Осетия